Kelowna-Mission est une circonscription électorale provinciale de la Colombie-Britannique.

Géographie

Histoire

Liste des députés

Résultats électoraux 

Circonscription provinciale en Colombie-Britannique
Kelowna